Allemant puede referirse a: 

 Allemant, comuna francesa en Aisne.
 Allemant, comuna francesa en Marne.